Федюко́вка () — село в Лысянском районе Черкасской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 697 человек. Почтовый индекс — 19312. Телефонный код — 4749.

Известные уроженцы 
 Меленевский, Юлиан Марьянович (1878—1938) — российский политик, революционер, дипломат, публицист.
 Савчук, Алексей Иванович (1912—?) — украинский советский журналист и прозаик.

Местный совет 
19312, Черкасская обл., Лысянский р-н, с. Федюковка

Ссылки 
 Федюковка на сайте Верховной рады Украины
 
 
 Федюковка: Историко-геннеалогическая база данных Украины «Бекет»

Населённые пункты Лысянского района